Dammartin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Dammartin-sur-Tigeaux, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Dammartin-sur-Meuse, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Dammartin-les-Templiers, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Dammartin-en-Serve, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Dammartin-en-Goële, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,